Maurice (Iowa)
Maurice (filme)
Maurice (livro)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos